Новоархангельское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Новоархангельское сельское поселение — входит в Первомайский район Тамбовской области.
 Новоархангельское сельское поселение — входит в Любинский район Омской области.

См. также 
 Новоархангельское
 Ново-Архангельск